Mühlklingen ist ein geographischer Name:

 Mühlklingen (Ulfenbach), rechtes Seitenbachtal zum Ulfenbach nach Wald-Michelbach, Landkreis Bergstraße, Hessen
 Mühlklingen (Wald-Michelbach), Siedlungsplatz der Gemeinde Wald-Michelbach, Landkreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Mühlklinge